Gerônimo (1829–1909) — líder indígena norte-americano

Geografia dos Estados Unidos 
Geronimo (Oklahoma) — cidade
Geronimo (Texas) — região censo-designada

Outros usos
Geronimo (exclamação) — exclamação criada por paraquedistas americanos
Geronimo (filme de 1962) — com Chuck Connors e Adam West

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos